Мэй, Мей () — английская и китайская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 Мэй, Брайан (род. 1947) — английский рок-музыкант, гитарист группы Queen.
 Мэй, Брэд (род. 1971) — канадский хоккеист, нападающий.
 Мэй, Вилли (1936—2012) — американский легкоатлет.
 Мэй, Дастин (род. 1997) — американский бейсболист.
 Мэй, Джеймс (род. 1963) — английский журналист, известный как один из соведущих телепередачи Top Gear.
 Мэй, Джоди (род. 1975) — английская актриса.
 Мэй, Дорис (1902—1984) — американская актриса.
 Мэй, Дэвид (род. 1970) — английский футболист.
 Мэй, Имельда (род. 1974) — ирландская певица и музыкант.
 Мэй, Миа (1884—1980) — австрийская актриса.
 Мэй, Дьюрен Ральфи (1972—2017) — американский стендап-комик и актёр.
 Мэй, Роберт (1936—2020) — австралийский эколог.
 Мэй, Ролло (1909—1994) — американский психолог и психотерапевт.
 Мэй, Скотт (род. 1954) — американский баскетболист.
 Мэй, Тереза (род. 1956) — английский политик. Премьер-министр Великобритании с 2016 по 2019 гг.
 Мэй, Томас Эрскин (1815—1886) — английский историк и государствовед.
 Мэй, Филип (род. 1960) — английский банкир, супруг действующего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
 Мэй, Шон (род. 1984) — американский баскетболист.
 Мэй, Эдвард Харрисон (1824—1886) — англо-американский художник.
 Мэй, Элейн (род. 1932) — американская актриса и сценарист, кинорежиссёр.
 Мэй, Элизабет (род. 1954) — канадский политик, лидер Зелёной партии Канады.
 Мэй-Трейнор, Мисти (род. 1977) — американская волейболистка.
 Милана Мэй (род. 1989) — украинская эротическая модель и порноактриса.
 Мэй — китайская клановая фамилия.

Топоним 
 Мэй (Meigh) — деревня в графстве Арма, Северная Ирландия.
 Мэй — полуостров на восточном побережье США.
 Мэй-хаус — 47-этажный гонконгский небоскрёб.

Другое 
 «Мэй» — фильм ужасов 2002 года.
 Мэй — пернатый динозавр, найденный на территории КНР.

См. также 
 Май
 Мей
 Мэйс
 May
 Мэйвилл

Примечания